Název Křižíkova po českém vynálezci Františku Křižíkovi je používán pro více ulic a stanic hromadné dopravy:

stanice a zastávky
 Křižíkova (stanice metra) – stanice na lince B pražského metra, s výstupem u křižovatky Thámovy a Sokolovské ulice v Karlíně
 Křižíkova (zastávky v Praze) – pár tramvajových zastávek na Sokolovské ulici v Praze, u stejnojmenné stanice metra
 autobusové zastávky Křižíkova ve městech: Karlovy Vary, České Budějovice

ulice
 Křižíkova (Benešov)
 Křižíkova (Brno)
 Křižíkova (Čelákovice)
 Křižíkova (České Budějovice)
 Křižíkova (Frenštát pod Radhoštěm)
 Křižíkova (Frýdek-Místek)
 Křižíkova (Havířov)
 Křižíkova (Horní Police)
 Křižíkova (Jičín)
 Křižíkova (Jindřichův Hradec)
 Křižíkova (Jirkov)
 Křižíkova (Karlovy Vary)
 Křižíkova (Karviná)
 Křižíkova (Kladno)
 Křižíkova (Klatovy)
 Křižíkova (Krásná Lípa)
 Křižíkova (Kynšperk nad Ohří)
 Křižíkova (Liberec)
 Křižíkova (Lysá nad Labem)
 Křižíkova (Mariánské Lázně)
 Křižíkova (Nový Bor)
 Křižíkova (Nový Jičín)
 Křižíkova (Nýrsko)
 Křižíkova (Olomouc)
 Křižíkova (Opava)
 Křižíkova (Ostrava)
 Křižíkova (ulice v Praze) – ulice v Praze-Karlíně souběžná se Sokolovskou, v minulosti nesoucí názvy Prostřední cesta, Křižovnická, U Invalidovny, Palackého (Palackého třída), Sudetská
 Křižíkova (Sokolov)
 Křižíkova (Staré Město)
 Křižíkova (Strážnice)
 Křižíkova (Svatava)
 Křižíkova (Trutnov)
 Křižíkova (Uhlířské Janovice)
 Křižíkova (Ústí nad Labem)
 Křižíkova (Varnsdorf)

Související články 
 František Křižík
 Křižíkova světelná fontána